Zaitzkofen ist der Ortsname von

 Zaitzkofen (Adlkofen), Ortsteil der Gemeinde Adlkofen, Landkreis Landshut, Bayern
 Zaitzkofen (Schierling), Ortsteil des Marktes Schierling, Landkreis Regensburg, Bayern